Ретосачи има више значења:

 Ретосачи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ретосачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику